Agulla är ett släkte av halssländor. Agulla ingår i familjen ormhalssländor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormhalssländor
Agulla